Мануел Парењо има више значења:

 Мануел Парењо (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мануел Парењо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мануел Парењо, Артемио Вела (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику